This:
 This canus — вид двукрылых из семейства целопиды, выделяемый в монотипический род This.
 This (программирование) — ключевое слово, тождественное отображение во многих объектно-ориентированных компьютерных языках.